Zaklopatica (otok), otok pored Lastova.
 Zaklopatica (Lastovo), naseljeno mjesto u sastavu Općine Lastovo.